William Cruikshank (1746-1800) anatomiste britannique.
 William Cruikshank (1848-1929) peintre britannique.

Voir aussi 
 William Cruickshank (? - 1810 ou 1811) chimiste britannique.